Johan De Smet (theater) - Belgisch acteur (geboren 1970)
 Johan De Smet (muzikant) - Belgisch muzikant (geboren 1956)